Аризо́на ():

 Аризона — штат на юго-западе США.
 (793) Аризона — астероид, открытый в 1907 году.
 USS Arizona (BB-39) — американский линкор, уничтоженный в бухте Пёрл-Харбор.
 Территория Аризона (КША) — организованная территория Конфедеративных Штатов Америки, существовавшая с 1861 по 1862 год (формально - до 1865 года).
 Территория Аризона (США) — инкорпорированная организованная территория США, существовавшая с 1863 по 1912 год.
 Аризона - географический регион на территории современных штатов Аризона и Нью-Мексико к югу от реки Хила. По своим границам регион приблизительно соответствует территории, известной как Покупка Гадсдена.

См. также
 Оризона (значения)